Terese Hosking (geboren Pedersen, Sandefjord, 27 april 1980) is een voormalige Noorse handbalkeepster. Ze maakte van 2004 tot en met 2010 deel uit van het Noorse nationale team.

Pedersen begon haar handbalcarrière bij de Noorse club Sandar IL en speelde achtereenvolgens bij Larvik HK, IL Runar en Tertnes IL voordat zij de overstap maakte naar de Deense competitie. Met Larvik werd ze in 2000 landskampioen. Van 2009 tot 2011 keepte ze bij de Oostenrijkse club Hypo Niederösterreich. In 2011 keerde ze terug in de Noorse competitie bij de club Byåsen IL. In 2014 beëindigde ze haar handbalcarrière.

Typisch voor Pedersen is dat zij, anders dan gebruikelijk, keept in een shirt met korte mouwen en een korte broek. Behalve blauwe plekken en verbazing van collega-keepers levert dit ook weleens verwarring op. De voormalige coach van het nationale team Marit Breivik had namelijk de gewoonte om bij een tijdstraf tijdens de laatste fase van de wedstrijd de keeper te wisselen voor een veldspeler, die dan op dezelfde wijze gekleed gaat als Pedersen. Hierdoor wordt zij door niet-ingewijden soms niet direct als echte keeper herkent.

Noors team 
Op 3 augustus 2004 verdedigde zij voor het eerst het Noorse doel en kwam sindsdien 82 keer voor het nationale team uit. Ze maakte deel uit van het team dat in 2004, 2006 en 2008 Europees kampioen werd en won zilver op het wereldkampioenschap van 2007.

Interlands

Externe links 
 
 
 

Noors handballer